A pentin az öt szénatomos, egy hármas kötést tartalmazó nyílt láncú szénhidrogének összefoglaló neve. Két egyenes és egy elágazó láncú izomer létezik:
 1-pentin
 2-pentin
 3-metilbut-1-in